A A1 Team Indonésia é a equipe que representa a Indonésia na A1 Grand Prix.

Indonésia